

Cinema 
 Toscana – film di Mehdi Avaz del 2022

Geografia 
 Toscana, regione italiana.

Architettura 
 Palazzo Toscana, edificio storico di Vienna, residenza degli Asburgo-Lorena ramo di Toscana.
 Palazzo Toscana, detto anche Palazzo dei granduchi di Toscana, edificio storico di Praga, residenza dei Medici e degli Asburgo-Lorena ramo di Toscana.

Medicina 
 Virus Toscana, virus trasmissibile all'uomo mediante la puntura di flebotomi, isolato per la prima volta nel 1971 a Monte Argentario.

Persone 
 santa Toscana di Verona, vissuta nel Trecento.
 David Toscana, scrittore messicano contemporaneo.

Vini
 Toscana o Toscano, vino prodotto in Toscana.

Altro 
 Toscana, piroscafo della Regia Marina
 Toscana, traghetto dell'Adria Ferries
 Toscana, gioco di società

Altri progetti